Liga Mayor steht für:

 Liga Mayor Dominicana, Fußballspielklasse in der Dominikanischen Republik
 Liga Mayor (Uruguay), Vereinsfußballwettbewerb in Uruguay
 Primera Fuerza, Fußballspielklasse in Mexiko